

Geografia

Colombia
 Casabianca – comune del Dipartimento di Tolima

Francia
 Casabianca – comune del Dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
 Casabianca – frazione di Ciampino nella città metropolitana di Roma
 Casabianca – frazione di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia
 Casabianca – frazione di Verolengo nella città metropolitana di Torino
 Casabianca frazione di Marsala in Provincia di Trapani (Libero consorzio comunale di Trapani) in Sicilia

Persone
 Luc-Julien-Joseph Casabianca – militare francese, capitano di vascello della Marina militare francese.

Altro 
  – sommergibile francese in servizio durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Casa bianca